Die Ligue 1 ist die höchste Spielklasse des nationalen Fußballverbands der Elfenbeinküste.

Geschichte 
Die Liga wurde 1960 unter dem Namen Superdivision als höchste Spielklasse des Landes gegründet. Von 2005 bis 2007 hieß diese Spielklasse Ligue 1 Orange, von 2008 bis 2012 MTN Ligue 1 und seit 2012 trägt sie den Namen Ligue 1.

Aktuelle Saison 2022/23

Meisterhistorie 

In den vergangenen Spielzeiten konnten folgende Mannschaft den Titel in der Ligue 1 erringen:

Siehe auch 
 Liste der höchsten nationalen Fußball-Spielklassen

Einzelnachweise 

Fußballwettbewerb in der Elfenbeinküste